Velika nagrada Casablance 1932 je bila dvanajsta neprvenstvena dirka v sezoni Velikih nagrad 1932. Odvijala se je 22. maja 1932 na cestnem dirkališču Anfa v Casablanci, istega dne je potekala še dirka za Avusrennen.

Rezultati

Dirka

Viri
 
 

1932
Sezona Velikih nagrad 1932